Miguel Ángel est un prénom, certains sportifs hispanophones l'utilisent comme diminutif.

Pseudonyme

 Miguel Ángel (1947-), Miguel Ángel González Suárez, footballeur espagnol.
 Miguel Ángel (1978-), Miguel Ángel Lozano, footballeur espagnol.

Prénom 

 Miguel Ángel Asturias, écrivain et diplomate guatémaltèque
 Miguel Ángel Benítez, footballeur paraguayen
 Miguel Ángel Blanco, homme politique espagnol
 Miguel Ángel Estrella, pianiste argentin
 Miguel Angel Gamondi, entraîneur argentin de football
 Miguel Ángel Guerra, pilote automobile argentin
 Miguel Ángel Jiménez, golfeur espagnol
 Miguel Ángel Mancera, homme politique mexicain
 Miguel Ángel Nadal, footballeur espagnol
 Miguel Ángel Oca, dit Miki Oca, joueur de waterpolo espagnol
 Miguel Ángel Osorio Chong, homme politique mexicain
 Miguel Ángel Rodríguez, homme politique costaricien
 Miguel Ángel Silvestre, acteur espagnol